Йоган Людвіґ Мовінкель — норвезький політик
 Раґнгільд Мовінкель — норвезька гірськолижниця